Il doppio del torneo di tennis Caloundra International 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nathan Healey e Robert Smeets che hanno battuto in finale Carsten Ball e Adam Feeney 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Wayne Arthurs /  Stephen Huss (primo turno)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)

 Lu Yen-Hsun /  Danai Udomchoke (quarti di finale)
 Nathan Healey /  Robert Smeets (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Caloundra International 2006